Xás do Império Sassânida

  
  
  
   — Também Sapor I da Armênia

 Dignitários persas

 Sapor (irmão de Artaxes I) — xá da Pérsia
 Sapor (vitaxa) — oficial persa do 
 Sapor (darigbedo) — oficial persa do 
 Sapor (filho de Narses) — nobre persa do 

Desambiguações de antropônimos